Queralt puede referirse a:

 Sierra de Queralt
 Sierra de Queralt (Bellprat): sierra de la Serralada Prelitoral Catalana en el municipio de Bellprat (Barcelona).
 Rocafort de Queralt: municipio de la Tarragona
 Santuario de Queralt: edificio religioso en la población de Berga (Barcelona)
 Santa Coloma de Queralt: villa y municipio de la provincia de Tarragona.
 Condado de Santa Coloma de Queralt: casa condal de Santa Coloma de Queralt (Tarragona).
 Castillo de Queralt: en Bellprat, centro del condado de Santa Coloma de Queralt.
 Rocs de Queralt, sierra del municipio de la Puebla de Segur (Lérida).
 Luis de Queralt, maestre de Campo de los Tercios durante la segunda mitad del s. XVI.
 María Pilar Queralt del Hierro, (1954-), escritora e historiadora española.